Delépine ist der Familienname folgender Personen:

 Benoît Delépine (* 1958), französischer Autor, Regisseur, Schauspieler und Komiker
 Marcel Delépine (1871–1965), französischer Chemiker und Pharmakologe
 Maurice Delépine (1883–1960), französischer Jurist
 Régis Delépine (* 1946), französischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Delépine-Reaktion